Postal – seria gier komputerowych z gatunku first-person shooter:
 Postal
 Postal 2
 Postal III
 Postal – film z 2007 roku wyreżyserowany przez Uwego Bolla, adaptacja gry
 Postal – miasto we Włoszech